Поповщина

 Поповщина (сер. XVII века) — группы старообрядческих толков, удержавших учение об иерархии и семи церковных таинствах; в отличие от беспоповщины (практики ограничения числа церковных таинств и допуска простых мирян к совершению таинств).

Топонимы 
Белоруссия
 Поповщина — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Поповщина — до 1920 г. название посёлка Октябрь в Хойникском районе Гомельской области.

Россия
 Поповщина — деревня в Верхошижемском районе Кировской области.
 Поповщина — деревня в Даровском районе Кировской области.
 Поповщина — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Поповщина — до 1968 г. название деревни Смородинка в Енисейском районе Красноярского края.
 Поповщина — до 1938 г. название деревни Залесье в Солецком районе Новгородской области.

Украина
 Поповщина — село в Глуховском районе Сумской области.
 Поповщина — село в Роменском районе Сумской области.

См. также 
 Беглопоповщина
 Перемазовщина

Примечания